Цифровизация в Азербайджане — цифровая трансформация (ЦТ) системы государственного управления в Азербайджане.

Создание электронного правительства 
В соответствии с УП АР «О мерах по развитию электронного правительства и переходу на цифровое правительство» от 14 марта 2018 года №1885 создан «Центр развития электронного правительства», который подчиняется Государственному Агентству по Обслуживанию Граждан и Социальным Инновациям.

Центр развития занимается внедрением электронных услуг в Азербайджане. Центр развития предоставляет электронные услуги всем гражданам, проживающим на территории и вне территории Азербайджана, юридическим и физическим лицам, иностранным гражданам и лицам без гражданства с использованием современных информационных технологий.

Список услуг 
Министерства и другие государственные органы Азербайджана предоставляют онлайн услуги посредством портала egov.
egov предоставляет возможность получить онлайн государственные лицензии, совершить платежи в государственные органы, получить официальные документы, справки от различных государственных органов.

Портал «MyGov» представляет собой личный кабинет, где граждане могут собирать личную информацию, в том числе финансовую, образовательную и другую.

Почти один миллион граждан Азербайджанской Республики и около 900 000 иностранцев воспользовались почти 500 услугами, предоставляемыми Центром. В целом, услугами воспользовались граждане 173 стран.
Действует портал e-qrant.

Услуги многих министерств и ведомств переносятся в цифровой формат. Для их получения достаточно доступа в интернет. Результат предоставляется также посредством интернет.

У министерств созданы сайты и аккаунты в социальных сетях. Сайты представлены на азербайджанском, русском, и английском языках. Законодательно в положениях о государственных органах Азербайджана прописываются обязанности создать и поддерживать в актуальном состоянии сайт, размещать и постоянно обновлять информацию на сайте.

Электронные услуги предоставляются как посредством портала egov, так и посредством специальных сайтов отдельных министерств.

В 2022 году 26 государственных структур интегрированы в правительственное облако. На 2023 год запланирована интеграция ещё 22 государственных структур.

Цифровизация в различных сферах 
В 77 судах АР внедрена электронная судебная система. Создана система «Электронный суд», осуществление судопроизводства путём видеоконференцсвязи. Осуществляется электронная публикация принимаемых судебных решений.

Внедрена система «Мобильный нотариат». 

Введены электронная таможенная декларация и электронные таможенные уведомления.

С 10 января 2023 года открыт онлайн доступ к персональной кредитной истории.

В области занятости 
В Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана из 173 социальных услуг 110 оказываются в электронном виде, 48 - в проактивном порядке. Действует электронный социальный портал e-sosial.az.

С 1 января 2023 года начато заключение трудовых договоров в электронном виде.

Создаются электронная биржа труда, электронная карта занятости, электронный банк вакансий.

В системе образования 
Дипломы, выданные ВУЗами, вносятся в электронную систему данных Электронного Правительства

Цифровизация документооборота 
Внедрена электронная цифровая подпись.

Цифровые порталы 
 Электронный портал Правительства — https://www.e-gov.az/en
 В области таможни — https://e.customs.gov.az/
 Служба «ASAN» — https://asan.gov.az/en
 Электронный портал в области социального обеспечения — https://e-sosial.az/#/index
 Персональная кредитная история — https://accr.e-cbar.az/

См. также 
 Служба «ASAN»
 Государственное Агентство по Обслуживанию Граждан и Социальным Инновациям при Президенте Азербайджанcкой Республики
 Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Центр развития электронного правительства.
 Портал eGov.

Интернет в Азербайджане
Цифровая экономика
Электронное правительство